Atia Balba, az ókori római Marcus Atius Balbus három – egy nevű – lánya;
 Atyha település román neve.